Pawlowo ist der Name folgender Ortschaften in Polen, in Russland und in der Ukraine:

in Polen ():

Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Pawłowo (Budry), Dorf im Powiat Węgorzewski, bis 1945: Paulswalde, Kreis Angerburg, Ostpreußen
 Pawłowo (Olsztynek), Dorf im Powiat Olsztyński, bis 1945: Paulsgut, Kreis Osterode, Ostpreußen

Woiwodschaft Großpolen:
 Pawłowo (Czerniejewo), Dorf im Powiat Gnieżnieński
 Pawłowo (Jutrosin), Dorf im Powiat Rawicki

Woiwodschaft Masowien:
 Pawłowo (Baboszewo), Gemeinde Baboszewo, Powiat Płoński
 Pawłowo (Regimin), Dorf im Powiat Ciechanowski
 Pawłowo (Sierpc), Dorf im Powiat Sierpecki
 Pawłowo (Szydłlowo), Dorf im Powiat Mławski
 Pawłowo (Winnica), Dorf im Powiat Pułtuski

Woiwodschaft Pommern:
 Pawłowo (Chojnice), Dorf im Powiat Chojnicki
 Pawłowo (Dzierzgoń), Dorf im Powiat Sztumski, bis 1945: Petershof, Kreis Stuhm, Westpreußen
 Pawłowo (Gardeja), Dorf im Powiat Kwidzyński
 Pawłowo (Trąbki Wielkie), Dorf im Powiat Gdański, bis 1945: Groß Paglau, Kreis Danzig, Westpreußen/Danzig-Westpreußen

Pawlowo () ist der Name folgender Ortschaften in Russland:

Oblast Iwanowo:
 Pawlowo (Iwanowo)

Oblast Jaroslawl:
 Pawlowo (Jaroslawl, Bolschoje Selo, Waregowo), im Rajon Bolschoje Selo, Landgemeinde Waregowo
 Pawlowo (Jaroslawl, Bolschoje Selo, Nowoselski), im Rajon Bolschoje Selo, Landgemeinde Nowoselski
 Pawlowo (Jaroslawl, Borissoglebski, Krasny Oktjabr), im Rajon Borissoglebski, Landgemeinde Krasny Oktjabr
 Pawlowo (Jaroslawl, Borissoglebski, Jakowzewo), im Rajon Borissoglebski, Landgemeinde Jakowzewo
 Pawlowo (Jaroslawl, Gawrilow-Jam), im Rajon Gawrilow-Jam
 Pawlowo (Jaroslawl, Myschkin), im Rajon Myschkin
 Pawlowo (Jaroslawl, Nekous), im Rajon Nekous
 Pawlowo (Jaroslawl, Nekrassowskoje), im Rajon Nekrassowskoje

Oblast Kaliningrad:
 Pawlowo (Kaliningrad, Baltijsk), untergegangener Ort im Rajon Baltijsk, Oblast Kaliningrad (bis 1946 Lochstädt, Stadtteil von Pillau, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen)
 Pawlowo (Kaliningrad, Osjorsk) im Rajon Osjorsk (bis 1946 Sonnenberg, Kreis Darkehmen/Angerapp, Ostpreußen)

Oblast Kaluga:
 Pawlowo (Kaluga, Borowsk), im Rajon Borowsk
 Pawlowo (Kaluga, Koselsk), im Rajon Koselsk
 Pawlowo (Kaluga, Mossalsk), im Rajon Mossalsk

Oblast Kirow:
 Pawlowo (Kirow, Pischanka), im Rajon Pischanka
 Pawlowo (Kirow, Santschursk), im Rajon Santschursk

Oblast Kostroma:
 Pawlowo (Kostroma, Galitsch), im Rajon Galitsch
 Pawlowo (Kostroma, Kologriw), im Rajon Kologriw
 Pawlowo (Kostroma, Parfenjewo), im Rajon Parfenjewo
 Pawlowo (Kostroma, Scharja), im Rajon Scharja

Oblast Leningrad:
 Pawlowo (Leningrad, Kirowsk), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Leningrad, Rajon Kirowsk
 Pawlowo (Leningrad, Kingissepp), im Rajon Kingissepp
 Pawlowo (Leningrad, Wsewoloschsk), im Rajon Wsewoloschsk

Nischni Nowgorod:
 Pawlowo (Nischni Nowgorod), Stadt in der Oblast Nischni Nowgorod
 Pawlowo (Nischni Nowgorod, Kowernino), im Rajon Kowernino
 Pawlowo (Nischni Nowgorod, Semjonow), im Rajon Semjonow
 Pawlowo (Nischni Nowgorod, Uren), im Rajon Uren

Oblast Nowgorod:
 Pawlowo (Nowgorod, Krestzy), im Rajon Krestzy
 Pawlowo (Nowgorod, Ljubytino), im Rajon Ljubytino
 Pawlowo (Nowgorod, Marjowo), im Rajon Marjowo

Oblast Nowosibirsk:
 Pawlowo (Nowosibirsk)

Oblast Orjol:
 Pawlowo (Orjol, Salegoschtsch), im Rajon Salegoschtsch
 Pawlowo (Orjol, Trosna), im Rajon Trosna

Region Perm:
 Pawlowo (Perm)

Oblast Pskow:
 Pawlowo (Pskow, Beschanizy, Kudewer), im Rajon Beschanizy, Landgemeinde Kudewer
 Pawlowo (Pskow, Beschanizy, Ljuschtschik), im Rajon Beschanizy, Landgemeinde Ljuschtschik
 Pawlowo (Pskow, Loknja), im Rajon Loknja
 Pawlowo (Pskow, Ostrow), im Rajon Ostrow
 Pawlowo (Pskow, Palkino, Katschanowo), im Rajon Palkino, Landgemeinde Katschanowo
 Pawlowo (Pskow, Palkino, Tscherskaja), im Rajon Palkino, Landgemeinde Tscherskaja
 Pawlowo (Pskow, Petschory), im Rajon Petschory
 Pawlowo (Pskow, Pytalowo), im Rajon Pytalowo
 Pawlowo (Pskow, Sebesch), im Rajon Sebesch
 Pawlowo (Pskow, Strugi Krasnyje), im Rajon Strugi Krasnyje
 Pawlowo (Pskow, Welikije Luki), im Rajon Welikije Luki

Oblast Rjasan:
 Pawlowo (Rjasan)

Oblast Smolensk:
 Pawlowo (Smolensk, Gagarin), im Rajon Gagarin
 Pawlowo (Smolensk, Jarzewo), im Rajon Jarzewo
 Pawlowo (Smolensk, Krasny), im Rajon Krasny
 Pawlowo (Smolensk, Potschinok), im Rajon Potschinok
 Pawlowo (Smolensk, Safonowo), im Rajon Safonowo
 Pawlowo (Smolensk, Wjasma), im Rajon Wjasma

Oblast Tomsk:
 Pawlowo (Tomsk)

Oblast Tula:
 Pawlowo (Tula, Alexin), im Rajon Alexin
 Pawlowo (Tula, Schtschokino), im Rajon Schtschokino

Oblast Twer:
 Pawlowo (Twer, Kaljasin), im Rajon Kaljasin
 Pawlowo (Twer, Lichoslawl, Stan), im Rajon Lichoslawl, Landgemeinde Stan
 Pawlowo (Twer, Lichoslawl, Tolmatschi), im Rajon Lichoslawl, Landgemeinde Tolmatschi
 Pawlowo (Twer, Rameschki), im Rajon Rameschki
 Pawlowo (Twer, Udomlja), im Rajon Udomlja
 Pawlowo (Twer, Wyschni Wolotschok), im Rajon Wyschni Wolotschok

Republik Udmurtien:
 Pawlowo (Udmurtien)

Oblast Wladimir:
 Pawlowo (Wladimir)

Oblast Wologda:
 Pawlowo (Wologda, Babuschkino), im Rajon Babuschkino
 Pawlowo (Wologda, Belosersk), im Rajon Belosersk
 Pawlowo (Wologda, Kitschmengski Gorodok, Pogosski), im Rajon Kitschmengski Gorodok, Landgemeinde Pogosski
 Pawlowo (Wologda, Kitschmengski Gorodok, Sarajewo), im Rajon Kitschmengski Gorodok, Landgemeinde Sarajewo
 Pawlowo (Wologda, Nikolsk), im Rajon Nikolsk
 Pawlowo (Wologda, Sokol), im Rajon Sokol
 Pawlowo (Wologda, Tscherepowez), im Rajon Tscherepowez
 Pawlowo (Wologda, Waschki), im Rajon Waschki
 Pawlowo (Wologda, Weliki Ustjug), im Rajon Weliki Ustjug
 Pawlowo (Wologda, Neswoiskoje), im Rajon Wologda, Landgemeinde Neswoiskoje
 Pawlowo (Wologda, Nowlenskoje), im Rajon Wologda, Landgemeinde Nowlenskoje

Pawlowo () ist der Name folgender Ortschaften in der Ukraine:
 Pawlowo (Ukraine), Dorf in der Oblast Transkarpatien